Степан Сергеевич Вартанов (род. 26 августа, 1964) — советский и российский писатель-фантаст армянского происхождения.

Биография 
Степан Вартанов родился 26 августа 1964 года в Москве. В 1987 году окончил химический факультет МГУ. С 1994 года живёт в Канаде в городе Галифакс.

Творчество 
Дебютным произведением Вартанова является рассказ «Город Трора», написанный в жанре фэнтези в 1988 году. Влияние на творчество Вартанова оказали как мэтры зарубежной фантастики (Гарри Гаррисон, Роберт Шекли), так и советские писатели-фантасты, такие как Ольга Ларионова и Север Гансовский.

Признание 
В 2013 году писатель получил премию «Созвездие Малой Медведицы» Созвездие Аю-Даг за роман «Маятник». В том же году этот же роман получил премию «Итоги года» в номинации «Лучшая детско-юношеская фантастика года» от журнала «Мир фантастики».

Библиография

Цикл «Зелёная долина» 
 Город Трора (1988)
 Короткая дорога (1994)
 Лето (2001)

Цикл «Путь в тысячи ли» 
 Экологический аспект (1989)
 Диспетчер (1989)
 Квартирант (1990)
 Кошки-мышки (1990) — комикс
 Охота на дракона (1991)
 Подходящее оружие (1992)
 Вирус контакта (2001)
 Два прыжка через пропасть (2001)
 Вечеринка без ограничений (2001)
 Первопроходцы (2001)
 Путь в тысячу ли (2001)
 Дружеский визит (2001)
 Курьер (2001)
 Операция «Телепат» (2001)
 Муравейник (2001)
 Эй-Ай (2002)
 Пятый угол (2002)

Цикл «Мир Кристалла» 
 Смерть взаймы (1998) — роман, в который входят повести Кристалл, Проводник и Сон.
 Тысяча ударов меча (2000)
 Королева (2000)
 Легенда (2000)
 Демоны Алой розы (2013)

Внецикловые произведения 
 Достигшие звёзд (1989)
 Белая дорога (1990)
 Маятник (2012)
 12.12 (2012)
 Игра (2012)
 Дети свиньи (2013)
 От всей души (2013)
 Случай в квадрате 20-80 (2014)

Поэзия 
 Марш Хоббитов (2001)

Киносценарии 
 Deeply Ipmacted (Стукнутые) (2001)

Эссе 
 Введение в негуманоидную логику (2001)
 Как нам обустроить Россию — глазами нового русского (2001)
 Сумма нанотехнологий (2012)

Ссылки 
 Интервью писателя изданию Лаборатория фантастики

Примечания

Литература 
 

Выпускники химического факультета МГУ‎
Русские писатели XX века
Русские писатели четвёртой волны эмиграции
Писатели-фантасты СССР